Niemcy:
 Schwabhausen – dzielnica Boxberga
 Schwabhausen – dzielnica gminy Weil w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech
 Schwabhausen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Schwabhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Zobacz też 
 Großschwabhausen